Alberto Carlo Gilberto De la Forest de Divonne – militare italiano
 Anna De la Forest – hockeista su ghiaccio italiana
 Emilio de la Forest de Divonne – dirigente sportivo italiano
 Luigi De La Forest – cardinale e arcivescovo cattolico francese
 Luigi De La Forest – pittore francese
 Pierre de la Forest – pittore francese che lavorò molto in Italia